Но́вая Шотла́ндия:

 Новая Шотландия — провинция на востоке Канады.
 Новая Шотландия — полуостров на юго-востоке Канады.